Словения принимает участие в Евровидении с 1993 года. С тех пор страна регулярно участвует в конкурсе, за исключением 1994 и 2000 годов из-за плохих результатов в прошлом году.

Лучший результат Словении — седьмое место в финале. Он был достигнут дважды — в 1995 и 2001 годах. Однако после введения полуфиналов Словении лишь 6 раз удавалось пройти в финал — в 2007, 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.

Словенский национальный отбор называется EMA (Evrovizijska Melodija) и осуществляется, как и трансляция самого конкурса, телеканалом RTV SLO.

Участники

История голосования

Баллы, данные Словенией

Баллы, полученные Словенией

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 страница Словении на eurovision.tv